Роб Гейлс — британський велогонщик
 Стівен Гейлс — англійський фізіолог

Англійські прізвища